Россоха — гидроним в России:
 Россоха (приток Алазеи) — река в Якутии
 Россоха (приток Неглы) — река в Кировской области
 Россоха (приток Межевой) — река в Челябинской области
 Россоха (приток Гайвы) — река в Пермском крае
 Россоха (река, впадает в Воткинское водохранилище) (Частинский залив) — река в Пермском крае
 Россоха (приток Кампызепа) — река в Удмуртии
 Россоха (приток Анданги) — река в Вологодской области
 Россоха (приток Великой) — река в Вологодской области
 Россоха (приток Пырицы) — река в Вологодской области
 Россоха (приток Вочи) — река в Костромской области
 Россоха (приток Лойги) — река в Архангельской области
 Сухая Россоха — приток Кумушки в Заполярном районе Ненецкого АО